Tart peut faire référence à :
 Tart, commune nouvelle de la Côte-d'Or
 Tart-l'Abbaye, une ancienne commune française de la Côte-d'Or
 Tart-le-Bas, une ancienne commune française de la Côte-d'Or
 Tart-le-Haut, une commune française de la Côte-d'Or
 Tart (), un film de 2001 avec Melanie Griffith, Nora Zehetner et Alberta Watson (Lily Storm),

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France